La  de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 8 au 18 juillet 1993 à Buffalo, aux États-Unis.

Disciplines 
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Aviron
 Baseball
 Basket-ball
 Escrime
 Football
 Gymnastique
 Natation
 Plongeon
 Tennis
 Volley-ball
 Water-polo

Tableau des médailles

Liens externes 
 Résultats de la  Universiade d'été
 Site officiel de la FISU